Esta é a lista de partidas entre a Seleção Canadense de Futebol e a Seleção Neozelandesa de Futebol de acordo com a lista de partidas neozelandesa no ranking da elo.

Lista

Estatísticas 
 Vitórias do : 4

 Empates: 1

 Vitórias da : 1

 Maior goleada do Canadá: Canadá 4-0 Nova Zelândia

 Maior goleada da Nova Zelândia: Nova Zelândia 1-0 Canadá

 Partida com mais gols: 5 gols - Nova Zelândia 1x4 Canadá

Seleção Neozelandesa de Futebol
Nova Zelandia